Ana Pastor Julián (1957-) — política espanhola
 Ana Pastor García (1977-) — jornalista e apresentadora espanhola

Desambiguações de antropônimos